В Соединённых Штатах и в Австралии насчитывается два округа с названием Роли ():

 Роли — округ в штате Западная Виргиния, США
 Роли — округ в штате Новый Южный Уэльс, Австралия